Самі — власна назва.

Топоніми

Самі (Кефалонія)

Самі (район)

Особи

Ім'я 
 Алі Самі Єн — турецький футболіст.
 Махмуд Самі аль-Баруді — єгипетський політик.
 Самі Аллаґі — туніський футболіст.
 Самі аль-Джабер — саудівський футболіст.
 Самі Аль-Хашаш — кувейтський футболіст.
 Самі Буажила — французький актор.
 Самі Ватанен — фінський хокеїст.
 Самі Вянскя — фінський гітарист
 Самі Гююпя — фінський футболіст. 
 Самі Лепісто — фінський хокеїст. 
 Самі Капанен —  фінський хокеїст. 
 Самі Насері — французький актор.
 Самі Сало — фінський хокеїст.
 Самі Трабелсі — туніський футболіст.
 Самі Хедіра
 Самі Яухоярві — фінський лижник, олімпійський чемпіон.